Makara – Creatura acquatica della mitologia indiana 
Makara – Nome usato dagli aborigeni australiani per indicare le Pleiadi
Makara – Decimo segno zodiacale dell'astrologia indiana
Makara – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae